Massena (Iowa)
 Massena (Nova York)
 André Masséna (Niça, 1758 - París, 1817), militar francès, duc de Rivoli, príncep d'Essling i mariscal de l'Imperi.